Ciudad de Murcia puede referirse a:
 La propia ciudad de Murcia.
 El equipo Club de Fútbol Ciudad de Murcia, ya desaparecido (1999-2007).
 El club de fútbol sala ElPozo Ciudad de Murcia, filial de ElPozo Murcia.
 El Club de Accionariado Popular Ciudad de Murcia.